Cantharus massena är en snäckart som först beskrevs av Risso 1826.  Cantharus massena ingår i släktet Cantharus och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
massena